Lockheed L-1011 TriStar, een driemotorig wide-body verkeersvliegtuig
Tri Star (attractietype), een pretparkattractie van HUSS Park Attractions
Tri-Star (Alton Towers), een voormalige attractie van dit type in het Britse attractiepark Alton Towers
Tri-Star (Riverside Park), een voormalige attractie van dit type in het Amerikaanse Riverside Park (tegenwoordig Six Flags New England)
 Tristar Air, een Egyptische luchtvaartmaatschappij
 Tristar Europe,  een internationale handelsorganisatie en importeur van huishoudelijke elektrische apparaten en camping/outdoorartikelen
 TriStar Pictures, een Amerikaanse filmdistributiestudio